Летние Паралимпийские игры 1964 () — вторые Паралимпийские игры. Проходили в Токио, Япония, с 3 по 12 ноября. На соревнования приехало 375 спортсменов, которые соревновались в 9 видах спорта и разыграли 144 комплекта наград.

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Дартс
 Снукер
 Плавание
 Настольный теннис
 Тяжёлая атлетика
 Баскетбол среди спортсменов-колясочников
 Фехтование среди спортсменов-колясочников

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1964
 Дефлимпийские игры

1964 год в спорте